События:
 «Битва за Лос-Анджелес» — инцидент, связанный со слухами о нападении Японии, произошедший с 24 на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.
 Битва над Палмдейлом (Битва за Лос-Анджелес) — инцидент, произошедший 16 августа 1956 года
Фильмы:
 «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес» — режиссёр Джонатан Либесман, 2011 год.
 «Битва за Лос-Анджелес» — мокбастер, режиссёр Марк Аткинс, 2011 год.
Музыка:
 «The Battle of Los Angeles» — третий студийный альбом американской рэп-метал группы Rage Against the Machine, выпущенный в 1999 году.